De 1. divisjon 1998 was het tweede seizoen van de op-één-na hoogste voetbaldivisie in Noorwegen waarin in één poule werd gespeeld. Daarvoor bestond de competitie uit twee groepen met elk twaalf deelnemende teams. Het seizoen begon op 19 april en eindigde op 18 oktober 1998. Topscorer werd Caleb Francis (Bryne FK) met 18 doelpunten.

Eindstand

Promotie/degradatie
 Odd Grenland en Skeid Fotball promoveren rechtstreeks naar de Tippeligaen en nemen volgend seizoen de plaatsen in van degradanten FK Haugesund en Sogndal Fotball.
 Kjelsås verliest in de play-offs promotie/degradatie van Kongsvinger IL, waardoor beide clubs het komend seizoen in dezelfde divisie uitkomen.
 Aalesund, Strindheim, Ullern en Hamarkameratene degraderen naar de 2. Divisjon.

Play-offs

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer treffers achter hun naam.

Zie ook
Noorse voetbalbeker 1998
Noors voetbalelftal in 1998

1998
Competitievoetbal 1998